Ez a szócikk tartalmazza a 2018-as wimbledoni teniszbajnokság férfi egyes mérkőzéseit.

A címvédő a svájci Roger Federer volt. A torna előtt a világranglista első helyére a világelső Rafael Nadal mellett Roger Federer volt esélyes. Federer csak abban az esetben tudta volna megszerezni a világelsőségét, ha megnyeri a tornát, és Nadal nem jut túl a negyedik körön. Federer azonban a negyeddöntőben kiesett, ezzel Nadal megőrizte az első helyét a világranglista élén.

A tornagyőzelmet a szerb Novak Đoković szerezte meg, miután a döntőben 6–2, 6–2, 7–6(3) arányban győzött a dél-afrikai Kevin Anderson ellen. Đoković ezzel negyedszer lett első Wimbledonban.

A magyar versenyzők közül Fucsovics Márton a világranglistás helyezése alapján a főtáblán indulhatott, míg Balázs Attila a selejtezőből próbálta kivívni a főtáblára kerülést, de a selejtező 2. fordulójában kiesett.

Kiemeltek

Főtábla

Döntők

Felső ág

1. csoport

2. csoport

3. csoport

4. csoport

Alsó ág

5. csoport

6. csoport

7. csoport

8. csoport

Jegyzetek

Források
Főtábla eredményei 
Selejtező eredményei 

F1